Het ATP-toernooi van Indianapolis 1992 (met de officiële naam RCA Championships) werd gespeeld van 17 tot en met 23 augustus 1992. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Indianapolis Tennis Center in de Amerikaanse stad Indianapolis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indianapolis
ATP-toernooi van Atlanta